Le terme « décoloration » peut faire référence à :
 la décoloration des cheveux ;
 la décoloration dentaire ;
 la  ;
 la chlorose, décoloration des feuilles.

Voir aussi